inPoland.net.pl – український інформаційний портал у Польщі. Інтернет-видання почало працювати в Польщі з 2016 року. Основна аудиторія  – громадяни України, які перебувають у Польщі, або цікавляться подіями західного сусіда.

Матеріали на сайті в основному публікуються українською мовою. Присутні тексти польською і російською мовою.

Історія порталу 
Портал був заснований  у 2016 році у Вроцлаві та спочатку був суто регіональним виданням, описував соціально-суспільне життя Нижньої Сілезії та Вроцлав. Це був перший інтернет-ресурс у регіоні для громадян України та іноземців. Засновником став Олександр Мартинюк , який є головним редактором видання.

На сайті можна знайти матеріали на тему життя в Польщі, суспільно-політичні та культурні події в країні.

З 2019 року портал став загальнопольським. Відповідно змінилася тематика сайту, новини почали охоплювати усі регіони Польщі, але загальна концепція ресурсу не змінилася.

Популярність 
Ресурс є одним із найбільш відвідуваних серед українців у Польщі за даними порталу Similarweb.com. 2020 року портал відвідало 3,2 млн. користувачів. У 2020 році багато громадян України використовував ресурс, як джерело актуальної інформації під час епідемії коронавірусу.

У 2022 році після початку повномасштабної війни читачі аналогічно за допомогою порталу дізнавалися оперативну інформацію, наприклад про умови перетину кордону, можливостей для біженців з України.

Інша діяльність 
Портал є організатором регулярної благодійної акції з віддавання крові у містах Польщі  "Pomoc nie ma narodowośći". Вона стартувала з 2018 року.
 
У перший день повномасштабного військового вторгнення в Україну - 24 лютого 2022 року - портал був організатором мітингу у Вроцлаві під назвою "Solidarni z Ukrainą". На маніфестацію вийшли тисячі громадян України, Польщі.

Джерела

Посилання 
Офіційний сайт

Інтернет-видання
Інтернет-ЗМІ
__ІНДЕКС__